Als Verfassung der Republik und des Kantons Genf werden folgende Genfer Verfassungen bezeichnet:

Verfassung der Republik und des Kantons Genf (1847)
Verfassung der Republik und des Kantons Genf (2012)